Osoby o tym nazwisku:
 Marek Kręglewski – polski chemik
 Witold Kręglewski – polski technolog